Redundància informàtica, repetició tendent a fer més fàcilment intel·ligible un missatge.
 Redundància lingüística, repetició de paraules en qualsevol comunicat o missatge que, pot donar èmfasi a l'expressió.
 Redundància mecànica.
 Redundància (teoria del senyal), magnitud que dona idea del grau de coherència, ordenació o aleatorietat de qualsevol seqüència d'informació.
 Doble redundància
 Triple redundància